Amerikai Egyesült Államok
Garlin amerikai település
 Franciaország
Garlin francia település